

Населені пункти 
 Тернопіль — місто в Україні
 Тернопіль () — населений пункт у провінції Саскачеван, Канада

Клуби 
 Тернопіль-ДЮСШ — футбольний клуб у м. Тернопіль
 Тернопіль-ТНЕУ — баскетбольний клуб у м. Тернопіль
 Тернопіль — гірський клуб, громадська організація у м. Тернопіль

Преса, радіо, видавництва 
 «Тернопіль» — перший в Україні незалежний громадсько-політичний та літературно-мистецький народний часопис
 «Літературний Тернопіль» — літературно-мистецький і громадсько-політичний часопис. Правонаступник журналу Тернопіль
 «Тернопіль вечірній» — газета Тернопільської міської ради
 «Тернопіль» — перша FM-станція Тернопільської області
 «Тернопіль» — книжково-журнальне видавництво у м. Тернопіль

Залізниця 
 Тернопіль — залізнична станція Тернопільської дирекції Львівської залізниці
 Тернопіль-Вантажний — пасажирський залізничний зупинний пункт Тернопільської дирекції Львівської залізниці

Твори 
 Файне місто Тернопіль — пісня рок-гурту «Брати Гадюкіни» з альбому «Було не любити» (1994)
 «Тернопіль» — фотоальбом Василя Балюха (1996)
 «Тернопіль» — путівники по Тернополю (1974, 1979)
 «Тернопіль» — поетична збірка Петра Бубнія (2002)
 «Тернопіль» — живописна серія Григорія Миколишина

Інше 
 Тернопіль — міжміський автовокзал
 «Тернопіль» — найсучасніший корвет ВМС України
 «Тернопіль» — готель і ресторан у Тернополі
 «Тернопіль» — військова округа УВО

Джерело 
 

Т